Maggini puede hacer referencia a:
 Maggini, cráter del planeta Marte.
 Luciano Maggini (1925–2012), ciclista italiano.
 Mentore Maggini (1890-1941), astrónomo italiano.
 Sergio Maggini (n. 1920), ciclista italiano.